Ериберто Хара Корона има више значења:

 Ериберто Хара Корона (Калакмул), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ериберто Хара Корона (Хесус Каранза), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ериберто Хара Корона (Малтрата), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику